Skymaster steht im weiteren Sinn für:

 Cessna Skymaster (Cessna 336, 337), propellergetriebener Hochdecker der Cessna Aircraft Company, gebaut 1961 bis 1982
 Douglas C-54 Skymaster (DC-4), Transportflugzeug, häufiges Modell der sogenannten Rosinenbomber; gebaut 1942 bis 1947